Кубок Митропы 1991 — 49-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шесть команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал итальянский клуб «Торино», который в финале обыграл «Пизу» со счётом 2:1.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финал 

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1991 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1991 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1991
Футбол в Европе в 1991 году